Gustavsvik kan syfta på:

 Gustavsvik, Saltsjö-Boo – ett område i Saltsjö-Boo i Nacka
 Gustavsvik, Visby – ett område som ingår i småorten Norra Visby
 Gustavsvik, Västerås - en stadsdel i Västerås
 Gustavsvik, Ångermanland – en hamnnaläggning vid Ångermanälvens utlopp, Härnösands kommun
 Gustavsvik, Örebro – en fritidsanläggning utanför Örebro
 Gustafsviks herrgård – en herrgård i Södermanland, Katrineholms kommun
 Gustavsviks herrgård – en herrgård i Värmland, Kristinehamns kommun